Bedbford puede referirse a:

Personas
 El Duque de Bedford.
 David Bedford (1937 - 2011), músico inglés.
 Nathan Bedford Forrest (1821 - 1877), militar estadounidense.
 Thurketel de Bedford, caudillo vikingo del siglo X.

Lugares
 Bedford, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Bedford, cantón de la provincia de Quebec, Canadá.
 Bedford, ciudad de Inglaterra y capital del condado de Bedfordshire.
 Bedford Square, plaza de Londres, Inglaterra.
 Llanura de Bedford, llanura del este de Inglaterra.

En Estados Unidos
 ciudades:
 Bedford, ciudad del Estado de Indiana.
 Bedford, ciudad del Estado de Iowa.
 Bedford, ciudad del Estado de Kentucky.
 Bedford, ciudad del Estado de Ohio.
 Bedford, ciudad del Estado de Texas.
 Bedford, ciudad del Estado de Virginia.
 New Bedford, ciudad del Estado de Massachusetts.

 pueblos:
 Bedford, pueblo del Estado de Massachusetts.
 Bedford, pueblo del Estado de Nueva York.
 Bedford, pueblo del Estado de Nuevo Hampshire.

 Municipios:
 Municipio de Bedford, municipio del condado de Cross, en el Estado de Arkansas.
 Municipio de Bedford, municipio del condado de Wayne, en el Estado de Illinois.
 Municipio de Bedford, municipio del condado de Taylor, en el Estado de Iowa.
 Municipio de Bedford, municipio del condado de Calhoun, en el Estado de Míchigan.
 Municipio de Bedford, municipio del condado de Monroe, en el Estado de Míchigan.
 Municipio de Bedford, municipio del condado de Lincoln, en el Estado de Misuri.
 Municipio de Bedford, municipio del condado de Coshocton, en el Estado de Ohio.
 Municipio de Bedford, municipio del condado de Meigs, en el Estado de Ohio.
 Municipio de Bedford, municipio del condado de Bedford, en el Estado de Pensilvania.

 Otros:
 Bedford, comunidad del distrito de Brooklyn, Nueva York.
 Bedford, lugar designado por el censo de los Estados Unidos en el Estado de Wyoming.
 Aldea de Bedford, lugar designado por el censo de los Estados Unidos en el Estado de Nueva York.
 Bedford, Borough en el Estado de Pensilvania.
 Bedford Hills, aldea dependiente judicialmente de la ciudad de Bedford en el Estado de Nueva York.
 New Bedford, lugar designado por el censo de los Estados Unidos en el Estado de Pensilvania.

otros
 The Bedford Diaries, serie de televisión estadounidense.
 The Bedford Incident, película estadounidense de 1965.